Avery steht für:

 Avery (Vorname)
 Avery (Familienname)
 Avery (Mondkrater), Krater auf dem Erdmond
 Avery (Band), ehemalige Berliner Hardcore-Punkband
 Avery Dennison, US-amerikanischer Schreib- und Druckwarenhersteller
 Avery Zweckform, deutscher Büroartikelhersteller
 W. and T. Avery Group, ehemaliger britischer Hersteller von Messtechnik, heute Avery Weigh-Tronix
 Avery (Traktor), ehemaliger britischer Traktorenhersteller
 The Avery Company, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Traktoren und Dampf-Lokomobilen
 B.F. Avery & Sons Company, ehemaliger US-amerikanischer Traktorenhersteller
 Avery & Jennis Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Avery (Alabama), im Etowah County
 Avery (Arkansas), im Lincoln County
 Avery (Georgia), im Cherokee County
 Avery (Idaho), im Shoshone County
 Avery (Indiana), im Clinton County
 Avery (Iowa), im Monroe County
 Avery (Kalifornien), im Calaveras County
 Avery (Maryland), im Montgomery County
 Avery (Berrien County, Michigan)
 Avery (Montmorency County, Michigan)
 Avery (Missouri), im Benton County
 Avery (Nebraska), im Sarpy County
 Avery (Ohio), im Erie County
 Avery (Oklahoma), im Lincoln County
 Avery (Pennsylvania), im Wyoming County
 Avery (Texas), im Red River County
 Avery Creek, im Buncombe County, North Carolina
 Avery Estates, im St. Tammany Parish, Louisiana
 Avery Heights, im Hartford County, Connecticut
 Avery Hill, im St. Clair County, Illinois
 Avery Landing, im Columbia County, Georgia
 Avery Oaks, im Hillsborough County, Florida
 Avery Place, im Tehama County, Kalifornien
 Avery Terrace, im Lake County, Ohio

weitere geografische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Avery County, Verwaltungseinheit in North Carolina
 Avery Island, kleine Insel vor der Küste Louisianas, Herstellungsort der Tabascosauce
 Avery Rock, Felseninsel in Maine
 Avery River, Fließgewässer in Alaska
 Avery Island (Virginia), Insel vor Virginia Beach
 Avery Claims Mine, Mine im Big Horn County, Wyoming
 Avery Island Oil Field, Ölfeld im Iberia Parish, Louisiana
 Avery Street Historic District, Park im Wood County, West Virginia
 Averys Gore State Wildlife Management Area, Park im Franklin County, Vermont

im NRHP gelistete Objekte:
 Avery Avenue Historic District, in Morganton, North Carolina, ID-Nr. 87001915
 Avery Avenue School, in Morganton, North Carolina, ID-Nr. 87001925
 Avery Bridges, in Hoehne and Aguilar, Connecticut, ID-Nr. 85001403
 Avery Building, in Oklahoma City, Oklahoma, ID-Nr. 83002097
 Avery County Courthouse, in Newland, North Carolina, ID-Nr. 79001660
 Avery County Jail, in Newland, North Carolina, ID-Nr. 99001494
 Avery Depot, in Avery, Idaho, ID-Nr. 84001142
 Avery Farmhouse, in Duanesburg, New York, ID-Nr. 84003106
 Avery Homestead, in Ledyard, Connecticut, ID-Nr. 92001641
 Avery Point Lighthouse, in Groton, Connecticut, ID-Nr. 02000866
 Avery Ranger Station, in Avery, Idaho, ID-Nr. 74000748
 Avery Road–Galien River Bridge, in New Troy, Michigan, ID-Nr. 99001577
 Avery Street Historic District, in Parkersburg, West Virginia, ID-Nr. 86000849
 Avery Theater, The, in Garner, Iowa, ID-Nr. 08001043
 Avery-Helm Historic District, in Corvallis, Oregon, ID-Nr. 99001716
 Avery-Hunter House, in Granville, Ohio, ID-Nr. 79001877
 Avery's Rest Site, in Rehoboth Beach, Delaware, ID-Nr. 78000924

Siehe auch:

 Avery Lake
 Avery Pond
 Avery Township